Чердынцев, Борис Александрович (род. 1948) — советский и российский актёр.
 Чердынцев, Виктор Викторович (1912—1971) — советский учёный в области геологии, ядерной и космической физики, космической химии и геохимии, звёздной астрономии и радиологии, доктор физико-математических наук, профессор.

Чердынцева 
 Чердынцева, Надежда Викторовна (род. 1953) — российский онколог, член-корреспондент РАН (2016).
 Чердынцева, Татьяна Игоревна (род. 1989) — российская/белорусская актриса театра и кино.

См. также